Ел Тигриљо има више значења:

 Ел Тигриљо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тигриљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигриљо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тигриљо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигриљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику